Le mot al-Jazira (, ǧazyrah) signifie « l'île » ou « la péninsule » en arabe. Les diverses transcriptions du terme incluent en français Djézireh ou Gézirah, en italien ou espagnol Gazira, et en anglais Gazirah, Gazeera, Gazeerah, Gezeerah, Jazeera, Jazira ou Jazeerah. L'article défini arabe al- n'est pas toujours inclus.

Le pluriel est , et désigne en particulier l'Algérie.

Lieux 
Al Jazira ou ses variantes peut désigner :
 Al Jazira, péninsule arabique en arabe ;
 Djézireh ou Haute Mésopotamie, plaine fluviale de Mésopotamie qui englobe le nord-ouest de l'Irak et le nord-est de la Syrie ;
 Djézireh de Syrie, ancienne province syrienne ;
 Cizre, ville de Turquie dans l'ancienne Djezireh ;
 , localité de Charjah aux Émirats arabes unis ;
 Al-Jazirah, état du Soudan ;
 Île de Gezira, sur le Nil au centre du Caire, en Égypte ;

 deux provinces ottomanes :
 Djézireh des îles ou Pachalik de l'Archipel (en turc : , « marche des îles de la mer du sud »), couvrant les îles Égéennes et Chypre ;
 .

Médias 
Al Jazira ou ses variantes peut désigner :
 Al Jazeera, chaîne de télévision qatarie ;
 , magazine basé à Londres ;
 , un quotidien saoudien basé à Riyad.

Organisations 
Al Jazira ou ses variantes peut désigner :
 Al-Jazira Club, club de football basé à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis ;
 Al-Jazira Amman, club de football de Amman en Jordanie ;
 Al-Jazeera SC Hasakah, club de football de Syrie ;
 Aljazeera Sports Club, club de football de Libye ;
 Jazeera Airways, compagnie aérienne basée au Koweït.